

Список родов, входящих в семейство 
 Список составлен на основе данных The Plant List (TPL)
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика родов в данном списке не приводится.

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 60 видов из тропической Африки и Шри-Ланки.
 . Более 40 эпифитных видов, распространённых в континентальной Африке, на Мадагаскаре, Коморских островах, Реюньоне и Маврикии.
 . 25 эпифитных, литофитных или наземных видов из Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 200 видов из тропической Африки и Шри-Ланки. Наиболее известный вид —  со шпорцем длиной до 30 см.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 10 видов эпифитных травянистых растений, распространённых от южных склонов Гималаев до Филиппин.

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . От 5 до 10 видов красивоцветущих наземных растений из Восточной Азии.

C

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 120 видов растений с цветками весьма причудливой формы из Центральной Америки, Колумбии, Эквадора и Перу.

E

F

G

H

I

J

K 
 
 
  (= Phalaenopsis)

L

M

N

O

P

Q

R

S

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 5 эпифитных и наземных видов из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии.

U

V

W

X

Y

Z

Примечания 

 
Орхидные